Villa Borghese peut désigner :
 La Villa Borghèse, un parc municipal de 80 hectares situé dans la ville de Rome en Italie, regroupant un grand ensemble de musées romains et d'institutions culturelles, dont l'Académie de France à Rome, plus connue sous le nom de Villa Médicis.
 Villa Borghese, une zone urbanistique de la ville de Rome, désignée par le code 2.y, qui s'étend autour de la Villa Borghèse, dans le Municipio II, et le quartier Q.III - Pinciano